Чистопрудненский сельский округ

Калининградская область 

 Чистопрудненский сельский округ Нестеровского района (до 2019 года)

Кировская область 

 Чистопрудненский сельский округ Ленинского района города Кирова (упразднён)